Јуниверсити Парк има више значења:
 Јуниверсити Парк (Флорида)
 Јуниверсити Парк (Нови Мексико)
 Јуниверсити Парк (Ајова)
 Јуниверсити Парк (Тексас)
 Јуниверсити Парк (Илиноис)
 Јуниверсити Парк (Мериленд)